Николай Яковлевич Яне́т (1893 — 1978) — актёр, режиссёр, художественный руководитель Ленинградского театра музыкальной комедии. Народный артист РСФСР (1959).

Биография 
Родился 26 мая (7 июня 1893 года) в Екатеринославе (ныне Днепр, Украина) в еврейской семье. С 1923 года актер театров оперетты Москвы, Ленинграда и Харькова. В 1929—1975 актер Ленинградского театра музыкальной комедии (в 1939—1949 режиссер, в 1941—1945 художественный руководитель).

Умер 4 апреля 1978 года Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.

Семья 
 жена — заслуженная артистка РСФСР Пельцер, Нина Васильевна.

Творчество 
Театральные работы
 Полиньяк («Зелёный остров» Ш. Лекока, 1932)
 Франсуа («Фиалка Монмартра» И. Кальмана)
 Бухгалтер Сверхсметкин («Как её зовут?» Н. В. Богословского, 1935)
 Монтабор («Дочь тамбурмажора» Ж. Оффенбаха, 1937)
 Бобриков («Золотая долина» И. О. Дунаевского, 1937)
 Попандопуло («Свадьба в Малиновке» Б. А. Александрова, 1938)
 Егудкин («Взаимная любовь» С. А. Каца, 1940)
 Чижов («Раскинулось море широко» В. Витлина, А. Круца и Н. Минха, 1942, и режиссёр)
 Данило Кокарев («Роза ветров» Б. А. Мокроусова, 1947)
 Корней Нефедович («Таежный соловей» Ю. С. Милютина, 1947)
 Георг Стан («Вольный ветер» И. О. Дунаевского, 1947)
 Мэр («Шумит Средиземное море» О. Б. Фельцмана, 1951)
 Вундервуд («Поцелуй Чаниты» Ю. С. Милютина, 1957)
 Боцман («Севастопольский вальс» К. Листова, 1961)
 Дулитл («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, 1964)
 Ременник («На рассвете» О. Сандлера, 1966)
 Старый князь («Королева чардаша» И. Кальмана, 1969)
 Сико («Кето и Котэ» В. Долидзе)
 Менелай («Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха)
 «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха (1931)
 «Парижская жизнь» Ж. Оффенбаха (1938)
 «Роз-Мари» Р. Стотгарта и Р. Фримля (1939, 1942, и режиссёр)
 «Сирень-черемуха» В. Желобинского (1945, и режиссёр; 1958)
 «Рядом с тобой» (1949)
 «Трембита» (1950)
 «Сильва» И. Кальмана (1954)
 «Полярная звезда» (1966)
 «Франсуаза» (1968)
Режиссёр
 «Сильва» И. Кальмана (1940, 1944)
 «Катерина-солдатская жёнка» Н. Тимофеева (1940, пьеса А. Прейса)
 «Дороги к счастью» И. Дунаевского (1941)
 «Лесная быль» А. Логинова (1942, пьеса К. Гузынина и Н. Янета)
 «Летучая мышь» И. Штрауса (1943)
 «Принцесса цирка» И. Кальмана (1943)
 «Сорочинская ярмарка» А. Рябова (1943)
 «Верный друг» В. П. Соловьёва-Седого (1945, с А. Бурлаченко, пьеса В. Михайлова)
 «Свадьба в Малиновке» Б. А. Александрова (1943, 1951)
 «Наталка Полтавка» Н. В. Лысенко (1952, пьеса И. Котляревского)
 «Бал в Савойе» П. Абрахама (1960, текст В. С. Масса, М. Червинского)

Отзывы 
«Янет — умный, деловой человек, хороший актер, режиссёр, организатор. Всю войну осуществлял художественное руководство театром Музыкальной Комедии» (из дневника Соседки семьи Янета и Пельцер).

Награды 
 заслуженный артист РСФСР
 народный артист РСФСР (8.10.1959)
 орден Красной Звезды (22.7.1945)
 орден «Знак Почёта» (11.3.1939)
 орден «Знак Почёта» (21.6.1957) — в ознаменование 250-летия города Ленинграда и отмечая заслуги трудящихся города в развитии промышленности, науки и культуры
 медали

Примечания 

Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Похороненные на Богословском кладбище